Incunabula (album) – debiutancki album Autechre
 inkunabuły - umowne określenie pierwszych druków, a także pierwocin innych technik graficznych